Glotow ist der Name von

 Stepan Gawrilowitsch Glotow, (1729–1769), russischer Pelzhändler und Erforscher Alaskas
 Oleksandr Leonidowitsch Glotow (* 1953), ukrainischer Journalist siehe Oleksandr Hlotow
 Wladimir Stepanowitsch Glotow (1937–1981) Sowjetischer Fußballspieler
 Sergei Alexandrowitsch Glotow (* 1959), russischer Politiker
 Michail Glotow (* 1988), Schachspieler
 Nikolai Wassiljewitsch Glotow (1939–2016), sowjetischer Wissenschaftler
 Andrei Sergejewitsch Glotow, (* 1979), Genetiker 
 Oleg Sergejewitsch Glotow, (* 1979), russischer Mediziner